Op de Open Franse Tenniskampioenschappen 2004 speelden de mannen  in het dubbelspel van 24 mei tot en met 6 juni. De ongeplaatste Belgen Xavier Malisse en Olivier Rochus wonnen het toernooi door in de finale de als zesde geplaatste Fransen Michaël Llodra en Fabrice Santoro te verslaan met 7-5, 7-5.

Geplaatste teams

Finales

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste Helft

Deel 3

Deel 4

Externe link 
 Officiële website Roland Garros
 Uitslagen mannendubbelspel op de ATP-site

Roland Garros
ITF-toernooi in 2004